Littleredbook, noto anche come RED () è una piattaforma di social media ed e-commerce cinese.

A luglio 2019, Xiaohongshu aveva oltre 300 milioni di utenti registrati, con il 70% degli utenti nati dopo gli anni '90 (o Generazione Z), l'80% degli utenti sono donne. Il numero di utenti attivi mensili è di oltre 100 milioni. L'app consente agli utenti e agli influencer di pubblicare e condividere recensioni di prodotti, blog di viaggio e storie di stile di vita tramite brevi video e foto. 

Littleredbook si basa sull'UGC (dall'inglese user-generated content), ossia sul contenuto generato dagli utenti, chiamato "Note" (筆). Anche se inizialmente l’applicazione offriva soprattutto Note su moda e cosmetici, sono diventati molto popolari anche contenuti relativi al cibo, ai viaggi, all’intrattenimento, al fitness, alla moda maschile e all’infanzia.

Xiaohongshu gestisce anche il RED Mall, che vende prodotti internazionali agli utenti cinesi.

Storia 
Xiaohongshu è stata fondata da Miranda Qu e Charlwin Mao nel 2013, come guida turistica online per gli acquirenti cinesi, fornendo una piattaforma per recensire prodotti e condividere esperienze di acquisto con la comunità. Nell'ottobre 2014, i fondatori hanno iniziato a concentrarsi sul collegamento dei consumatori cinesi con i rivenditori globali e hanno creato la propria piattaforma di e-commerce transfrontaliero, dove i consumatori cinesi possono acquistare prodotti dall'estero e ordinare direttamente.

Nel 2015, Xiaohongshu ha aperto i suoi magazzini a Shenzhen, Guangdong e Zhengzhou, Henan.

A maggio 2017, Xiaohongshu aveva oltre 50 milioni di utenti, con un fatturato di quasi CN¥ 10 miliardi, rendendola una dei più grandi social commerce al mondo. Il sistema di logistica internazionale di Xiaohongshu REDelivery è entrato in servizio lo stesso mese. Il 6 giugno di quell'anno, Xiaohongshu ha tenuto un festival dello shopping per celebrare il suo quarto anniversario, che ha visto i ricavi delle vendite superare i 100 milioni di CN¥ in 2 ore, mentre l'app si è classificata al primo posto nell'App Store iOS nella categoria "Shopping" il medesimo giorno.

Nel giugno 2018, Xiaohongshu ha completato un finanziamento di 300 milioni di dollari guidato da Alibaba e Tencent, con una valutazione di 3 miliardi di dollari.

Premi 

 2014 Agosto, Xiaohongshu ha vinto il premio come "Migliore app per la condivisione di acquisti all'estero" nella classifica Internet del settore dei viaggi in Cina.
 2014 Settembre, Xiaohongshu ha vinto il titolo di "Top 100 Mobile Communities" per gli imprenditori.
 2014 Settembre, Xiaohongshu ha vinto il premio "Little Red Flower".
 2015 Luglio, Xiaohongshu ha vinto il premio "Nuova crescita" al primo vertice sugli investimenti nel commercio elettronico transfrontaliero del 2015.
 2016 Dicembre, Xiaohongshu è stata selezionata come una delle "Top Ten E-Commerce" agli occhi dei produttori di beni di largo consumo.
 2017 Dicembre, Xiaohongshu è stato classificato come "Chinese Brand" da "People's Daily".
 2018 Febbraio, Qu Fang, la fondatrice di Xiaohongshu, è stata selezionata da Forbes China per la lista "25 potenziali donne nel business cinese nel 2018".
 2018 Maggio, "People's Daily" ha riferito che Xiaohongshu era "un marchio cinese creato dalla fiducia di 96 milioni di utenti".
 2018 Agosto, Xiaohongshu è stata inserita nell'elenco delle "50 aziende più innovative in Cina nel 2018" di Forbes.
 2019 Giugno, Xiaohongshu è stata selezionata come "Elenco delle imprese più innovative in Cina per il 2019".
 2019 Dicembre, è stata rilasciata la "Hurun Brand List 2019 di Huiju.com" e Xiaohongshu si è classificata al 175º posto con un valore del marchio di 5 miliardi di yuan, al 9º posto nella classifica nazionale dell'e-commerce 2019 e al valore del marchio al dettaglio e nella classifica nel settore privato. Si è anche classificata all'89º posto nella classifica "Hurun Most Valuable Private Brands 2019".
 2020 Gennaio, Hurun Research Institute ha rilasciato "2019 Hurun China Top 500 Private Enterprises", Xiaohongshu si è classificata 367ª con un valore di mercato di 20 miliardi di yuan.

Note

Collegamenti esterni